Asr (islam), het islamitisch namiddaggebed
ASR Nederland, een Nederlandse verzekeringsgroep
Aangifte Sociaal Risico in België
AS Roma, Italiaanse voetbalclub, vaak afgekort tot ASR
Anti Slip Regeling, zie tractiecontrole